Nissim (hébreu :  miracles ; var. Nessim, Nissi) est un nom propre juif oriental et séfarade utilisé comme prénom et, plus rarement, comme patronyme.

Nissim comme prénom 

 Nissim ben Noah, Sage et enseignant karaïte (, Irak - Terre d'Israël)
 Nissim Nahrawani, Resh Kallah de l'académie talmudique de Soura, et poète liturgique (Nahrawan,  - Bagdad, )
 Nissim Gaon, rabbin, exégète et dirigeant spirituel de la communauté juive de Kairouan (Kairouan, 990 - vers 1060)
 Nissim Gerondi, rabbin, talmudiste, légaliste et philosophe catalan (Gérone, 1320 - 1380)
 Nissim Bekhar, éducateur et inventeur de la méthode d'apprentissage de l'hébreu utilisée par Eliezer ben Yehouda (Jérusalem, 1848 - New York, 1931)
 Nissim de Camondo, officier d'aviation, banquier et homme politique français  (Paris, 1892 - 1917)
 Nessim Gaon, homme d'affaires et négociant suisse (Turquie, 1922 -)
 Nissim Merkado, artiste franco-israélien (Bulgarie, 1935 -)
 Nissim Israël est le véritable nom du couturier belge Olivier Strelli (Kinshasa, 1946 -)
 Gérard Nissim Amzallag, biologiste franco-israélien
 Nissim Soriano, père des personnalités congolaises Moïse Katumbi Chapwe et Raphaël Soriano Katoto Katebe.

Nissim comme patronyme 
 Chaïm Nissim (1949-2017), militant écologiste et homme politique suisse ;
 Jacob ben Nissim ibn Shahin, philosophe et dirigeant spirituel de la communauté juive de Kairouan ; père de Nissim Gaon (Kairouan, )
 Moshe Nissim, homme politique israélien (Jérusalem, 1935 -)
 Gabriele Nissim, journaliste et écrivain italien (Milan, 1950 -)
 Vieri Nissim (né en 1957), homme d'affaires italo-israélien, conseiller financier
 Ofer Nissim, DJ et producteur israélien (Tel Aviv, 1964 -)
 Afik Nissim, joueur israélien de basket-ball (Rishon Letzion, 1981 -)

Voir aussi 

 Liste des pages commençant par "Nissim" et suivants
 Musée Nissim-de-Camondo, musée parisien

Patronyme juif
Homonymie de patronyme